Megaplátanos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Megaplátanos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Megaplátanos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar